MP steht für:
 U-Bahnhof Maffeiplatz, ein U-Bahnhof der Nürnberger U-Bahn
 bei Computerspielen für Magiepunkte, siehe Mana (Spiele)
 Marburger Presse
 Marginalprodukt, siehe Grenzprodukt
 Ländercode nach ISO 3166-1 sowie Top-Level-Domain der Nördlichen Marianen
 Martinair, niederländische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code 
 Maschinenpistole
 Medizinprodukt
 Megapixel
 Melting Point, Mp., (engl.) Schmelzpunkt
 Member of Parliament
 Mercaptopurin, Medikament
 Messpunkt
 Metaprogrammierung
 Metallpapier, Beschriftung auf einem Metallpapierkondensator
 MP-Gelenk (Metatarsophalangeal-Gelenk), das Zehengrundgelenk
 milia passuum oder mille passus (wörtlich: 1000 (Doppel-)Schritte) römische Meile
 Militärpolizei
 Mindestpreis
 Ministerpräsident
 Modalphrase, in der Linguistik
 Modulprüfung, abgeschlossene Studieneinheit
 Mondopoint Bezeichnung für ein Schuhgrößensystem
 Morbus Parkinson
 "Mpumalanga Province" auf Kfz-Kennzeichen in Südafrika
 Multipara 
 Multiplayer, siehe Mehrspieler
 Multiple Persönlichkeit, siehe dissoziative Identitätsstörung
 Bahnhof München-Pasing nach DS 100
 Mutio, Passadore, ehemaliger uruguayischer Automobilhersteller
 Panama (ICAO-Code)

MP als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Manchester
 Indien: Madhya Pradesh
 Niederlande: Motorräder
 Türkei: Ausländer mit Aufenthaltserlaubnis

Mp steht für:
 Megapond, 1000 Kilopond, 1 Million Pond, veraltete physikalische Einheit der Kraft

mp steht für:
 mezzopiano, Vortragsbezeichnung in der Musik
 Millipond, 1 Tausendstel Pond, 1 Millionstel Kilopond, veraltete physikalische Einheit der Kraft
 .mp, die Top-Level-Domain des US-amerikanischen Außengebietes der Nördlichen Marianen

m.P. steht für:
 mit Portepee, Dienstgradgruppe der Bundeswehr

m.p. steht für:
 manu propria (lat.), dient der Ergänzung einer namentlichen, aber nicht handschriftlichen Unterzeichnung, und ist dem deutschen "e.h." (= eigenhändig) gleichbedeutend. 

MP